Larché ist der Familienname der folgenden Personen:
 Anne Chain-Larché (* 1958), französische Politikerin
 Claude-Michel Larché (1748–1829), französischer Politiker
 Jacques Larché (1920–2014), französischer Politiker
 Jean-Marc Larché (* 1961), französischer Jazzmusiker